Ryan Wolfe – postać fikcyjna w serialu kryminalnym CSI: Kryminalne zagadki Miami, którą gra amerykański aktor Jonathan Togo.

Horatio Caine zrekrutował go do swego zespołu z drogówki, po śmierci Tima Speedle'a. Początkowo nie dogadywał się z Erickiem Delko, który nie akceptował go na miejscu zmarłego kolegi. Z biegiem czasu jednak zaprzyjaźnili się. Spotykał się z dociekliwą i wręcz wścibską dziennikarką telewizyjną, a gdy do zespołu dołączyła Natalia Boa Vista, zakochał się w niej, co go poróżniło z Erickiem.
Ma problemy z hazardem, przez co zostaje zawieszony w pracy. W czasie zawieszenia pracuje na strzelnicy, przez co wplątuje się w morderstwo, gdy na naboju z miejsca zbrodni znajduje się jego odcisk.
Jednak śledczy dochodzą prawdy i uniewinniają go. Dzięki pomocy Horatio wraca do pracy. W czwartym sezonie zostaje postrzelony w oko z gwoździarki.Niedługo po tym zostaje porwany i torturowany przez Rosjan.

Wolfe, Ryan